Список ендемічної флори Кабо-Верде налічує 116 таксонів, з яких 97 мають ранг виду і ще 19 — ранг підвиду або варитету. Вони належать до 63 родів та 28 родин. 1 рід — Tornabenea є повністю ендемічним.

Флора Кабо-Верде складається з 240 місцевих видів. Найбільша кількість ендемічних видів зустрічається на острові Санту-Антан (50), за ним слідують острови Сан-Ніколау (45), Сантьягу (38) і Фогу (37). Близько 80% ендемічних рослин зосереджені в районах високогір'я.

Список ендемічних видів

Примітки

Література 

 Brochmann, C., Rustan, O. H., Lobin, W. & Kilian, N. 1997. The endemic vascular plants of the Cape Verde Islands, W Africa. Sommerfeltia, 24: 1-356. 
 Duarte, M. C., Rego, F., Romeiras, M. M. & Moreira, I. 2008. Plant species richness in the Cape Verde Islands — eco-geographical determinants. Biodiversity and Conservation, 17: 453–466. 
 Sunding, P. 1973. Endemism in the flora of the Cape Verde Islands, with special emphasis on the macaronesian flora elements. Monogr. Biol. Canar. 4: 112–117.

Джерела 

 Cape Verdean Endemic Plants

Посилання 

 Cabo Verde // Living National Treasures
 Endemic plants of the Cape Verde Islands

 
Кабо-Верде
флора Кабо-Верде
Ендеміки Кабо-Верде
Кабо-Верде